Wistritz ist der deutsche Name

des Flusses Bystřice (Eger)
von Bystřice, Ortsteil der Gemeinde Dubí in Tschechien

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice, Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistritza, Bistrzitz, Feistritz (deutsch)